Beenhouwersstraat (Brugge)
Beenhouwersstraat (Brussel)